Qaralar – centro abitato del distretto di Imishli, in Azerbaigian
 Qaralar – centro abitato del distretto di Qubadlı, in Azerbaigian
 Qaralar – centro abitato del distretto di Saatlı, in Azerbaigian
 Qaralar – centro abitato del distretto di Sabirabad, in Azerbaigian
 Qaralar – centro abitato del distretto di Şəmkir, in Azerbaigian
 Qaralar – centro abitato del distretto di Tovuz, in Azerbaigian